Albert Piette, anthropologue et sociologue belge né en 1960
 Amédée Piette (1808-1883), historien, archéologue et dessinateur français
 Édouard Piette (1827-1906), archéologue et préhistorien français
 Frédéric Piette, lanceur de disque français né en 1946
 Jacques Piette (1916-1990), homme politique et résistant français
 Jacques Piette () chercheur québécois en Éducation aux Médias
 Jean-Baptiste Piette (1747-1818), homme politique français
 Josly Piette, syndicaliste et homme politique belge né en 1943
 Louis Édouard Piette (1806-1890), homme politique français
 Ludovic Piette (1826-1878), peintre français
 Maurice Piette (1871-1953), haut fonctionnaire et homme politique français, ministre d'État de Monaco
 Philippe Piette, footballeur français né en 1958

Voir aussi 
 Harle piette, canard piscivore de la famille des Anatidés
 Nanar, Jujube et Piette, série de bande dessinée créée par Marcel Gotlib

Homonymie de patronyme